Die Internationale Badische Meisterschaften um den Techem Cup – Zell 2003 war ein Tennisturnier, das vom 30. Juni bis 6. Juli 2003 in Zell am Harmersbach stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 60 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 73 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Zell am Harmersbach